Mr Smith est un personnage (un ordinateur) des séries télévisées The Sarah Jane Adventures et Doctor Who ;
 Mr. Smith est un album de LL Cool J (1995).

Voir aussi